Augusta de Sajonia-Meiningen (en alemán, Auguste von Sachsen-Meiningen; Meiningen, 6 de agosto de 1843 - Altemburgo, 11 de noviembre de 1919) era hija del duque Bernardo II de Sajonia-Meiningen y de su esposa, la princesa María Federica de Hesse-Kassel. Fue la madre del duque Ernesto II de Sajonia-Altemburgo.

Familia y vida temprana 
Augusta fue la única hija del duque y la duquesa de Sajonia-Meiningen. Su único hermano fue Jorge, quien sucedería a su padre en 1866. Jorge era diecisiete años mayor que ella.

Los abuelos paternos de Augusta fueron el duque Jorge I de Sajonia-Meiningen y Luisa Leonor de Hohenlohe-Langenburg. Sus abuelos maternos fueron el elector Guillermo II de Hesse-Kassel y la princesa Augusta de Prusia, hija del rey Federico Guillermo II de Prusia.

Como su hermano, Augusta nació en Meiningen. A pesar de la gran diferencia de edad, parece que tenían buena relación. Él era un gran amante del teatro; en 1856, escribió a sus padres afirmando que era feliz de que permitiesen a Augusta asistir al teatro, y que su madre fuera más tolerante de lo que lo había sido cuando él era niño, cuando declaró que ningún niño menor de trece años debería permitírsele entrar al teatro.

Matrimonio 
El 15 de octubre de 1862, Augusta se casó con el príncipe Mauricio de Sajonia-Altemburgo en Meiningen. Él era catorce años mayor que ella, y era uno de los hijos menores del duque Jorge de Sajonia-Altemburgo y de María Luisa de Mecklemburgo-Schwerin. Tuvieron cinco hijos:

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

Princesas de Sajonia-Meiningen
Princesas de Sajonia-Altenburgo
Nacidos en Meiningen